Па́ркер () — англійське прізвище, ім'я або топонім.

Персоналії 
 Паркер (прізвище)
 Паркер (ім'я)

Топоніми

Паркер — округ у штаті Техас
 Паркер — місто, штат Аризона
 Паркер — місто, штат Колорадо
 Паркер — місто, штат Флорида
 Паркер — місто, штат Айдахо
 Паркер — місто, штат Канзас
 Паркер — місто, штат Пенсільванія
 Паркер — місто, штат Південна Дакота
 Паркер — місто, штат Техас
 Паркер Тауншип — селище в окрузі Батлер, штат Пенсильванія
 Паркер — переписна місцевість, штат Вашингтон
 Паркер — переписна місцевість, штат Південна Кароліна

Паркер — гора (1260 м) в Адміралтейських горах (Трансантарктичні гори, Земля Вікторії, Східна Антарктида)